Параскева Кочова Филипова, по съпруг Мавродиева, е българска учителка, деятелка на Българското възраждане в Източна Македония.

Биография 
Родена е в 1870 година в град Петрич, в Османската империя, днес в България в семейството на Кочо Филипов, виден член на Петричката българска община. Учи, но не завършва българската девическа гимназия в Солун. От 1888 година работи, като учителка в българското девическо училище в Петрич. Учителства до 1891 година, когато се жени за учителя Кочо Мавродиев. След убийството му в 1913 година от гръцките войски в Сяр е арестувана и затворена с трите си деца в затвора Еди куле в Солун. С помощта на италианския консул е освободена и се заселва в София.

Майка е на учения професор Благой Мавров. Името Параскева Филипова носи улица в Петрич.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Петрич
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Български учители
Починали в София
Български имигранти от Македония в София